Нетёсов — фамилия. Известные носители:
 Нетёсов, Василий Ульянович (1919—1985) — советский военнослужащий, Герой Советского Союза.
 Нетёсов, Владимир Иванович (род. 1970) — председатель Воронежской областной Думы (с сентября 2015 года).
 Нетёсов, Сергей Викторович (род. 1953) — вирусолог, академик РАН, профессор НГУ.

Нетёсова
 Нетёсова, Мария Вячеславовна (род. 1983) — олимпийская чемпионка по художественной гимнастике, заслуженный мастер спорта России.
 Нетёсова, Эльмира Анатольевна (1940—2010) — русская писательница.